Gadois est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Gadois (1686-1750), orfèvre et marchand canadien ;
 Pierre Gadois (1632-1714), personnalité de la Nouvelle-France.